Lavičky můžou znamenat:
 množné číslo od slova lavička
 místa:
 Lavičky, obec v okrese Žďár nad Sázavou
 Lavičky (Kosova Hora), část obce Kosova Hora v okrese Příbram
 Lavičky (Bohostice), část obce Bohostice v okrese Příbram

Externí odkazy